O Porto puede referirse a:
 O Porto (Rubiana), lugar y parroquia del concello de Rubiana.
 A Ponte do Porto, lugar y parroquia del concello de Camariñas.
 Marín (Santa María do Porto), parroquia del concello de Marín.
O Porto (Arteijo), lugar de la parroquia de Sorrizo, concello de Arteijo.
O Porto (Buciños), lugar de la parroquia de Buciños, concello de Carballedo.
O Porto (Furco), lugar de la parroquia de Furco, concello de Carballedo.
O Porto (La Cañiza), lugar de la parroquia de O Couto, concello de La Cañiza.
O Porto (Cerdedo-Cotobade), lugar de la parroquia de Caroi, concello de Cerdedo-Cotobade.
O Porto (Cerdido), lugar de la parroquia de A Barqueira, concello de Cerdido.
O Porto (Ferreira), lugar de la parroquia de Ferreira, concello de Coristanco.
O Porto (Oca), lugar de la parroquia de Oca, Coristanco|Oca, concello de Coristanco.
O Porto (Pino), lugar de la parroquia de Pino, concello de Cospeito.
O Porto (La Estrada), lugar de la parroquia de Curantes, concello de La Estrada.
O Porto (Ferrol), lugar de la parroquia de Covas, concello de Ferrol.
O Porto (Germade), lugar de la parroquia de Lousada, concello de Germade.
O Porto (Gondomar), lugar de la parroquia de Peitieiros, concello de Gondomar.
O Porto (Incio), lugar de la parroquia de Reboiro, concello de Incio.
O Porto (Irijoa), lugar de la parroquia de Churío, concello de Irixoa.
O Porto (Lalín), lugar de la parroquia de Botos, concello de Lalín.
O Porto (La Lama), lugar de la parroquia de Verducido, concello de La Lama.
O Porto (Malpica de Bergantiños), lugar de la parroquia de Malpica de Bergantiños, concello de Malpica de Bergantiños.
O Porto (Mellid), lugar de la parroquia de Folladela, concello de Mellid.
O Porto (Monforte de Lemos), lugar de la parroquia de Ribas Altas, concello de Monforte de Lemos.
O Porto (Muras), lugar de la parroquia de Irixoa, concello de Muras.
O Porto (Oya), lugar de la parroquia de Mougás, Oia|Mougás, concello de Oya.
O Porto (Órdenes), lugar de la parroquia de Ardemil, concello de Órdenes.
O Porto (Oza-Cesuras), lugar de la parroquia de Cis, concello de Oza-Cesuras.
O Porto (Palas de Rey), lugar de la parroquia de Maceda, concello de Palas de Rey.
O Porto (Petín), lugar de la parroquia de Santa María de Mones, concello de Petín.
O Porto (Puebla del Brollón), lugar de la parroquia de Eixón, concello de Puebla del Brollón.
O Porto (Puenteareas), lugar de la parroquia de Ribadetea, concello de Puenteareas.
O Porto (Puentes de García Rodríguez), lugar de la parroquia de Somede, concello de Puentes de García Rodríguez.
O Porto (Portas), lugar de la parroquia de Briallos, concello de Portas.
O Porto (Ribadumia), lugar de la parroquia de Barrantes, concello de Ribadumia.
O Porto (Corrubedo), lugar de la parroquia de Corrubedo, concello de Ribeira.
O Porto (Palmeira), lugar de la parroquia de Palmeira, concello de Ribeira.
O Porto (Salvatierra de Miño), lugar de la parroquia de Alxén, concello de Salvaterra de Miño.
O Porto (Santa Comba), lugar de la parroquia de Montouto, concello de Santa Comba.
O Porto (Santiago de Compostela), lugar de la parroquia de Conxo, concello de Santiago de Compostela.
O Porto (Tomiño), lugar de la parroquia de Vilameán, concello de Tomiño.
O Porto (Trazo), lugar de la parroquia de Chaián, concello de Trazo.
O Porto (Valle del Dubra), lugar de la parroquia de Coucieiro, concello de Valle del Dubra.
O Porto (Vigo), lugar de la parroquia de Beade, concello de Vigo.
O Porto (Villa de Cruces), lugar de la parroquia de Bascuas, concello de Villa de Cruces.
O Porto (Villagarcía de Arosa), lugar de la parroquia de Arealonga, concello de Villagarcía de Arosa.
O Porto (Villarmayor), lugar de la parroquia de Grandal, concello de Vilarmaior.
O Porto (Vilasantar), lugar de la parroquia de Armental, concello de Vilasantar.
O Porto (Vivero), lugar de la parroquia de Covas, concello de Vivero.
O Porto da Presa, lugar de la parroquia de Erbecedo, concello de Coristanco.
O Porto da Vaca, lugar de la parroquia de Budián, concello de Valle del Oro.
O Porto da Valiña, lugar de la parroquia de Luaces, concello de Pol.
O Porto da Vila, lugar de la parroquia de Roupar, concello de Germade.
O Porto de Abaixo (Sobrado), lugar de la parroquia de Grixalba, concello de Sobrado.
O Porto de Abaixo (Valdoviño), lugar de la parroquia de Vilarrube, concello de Valdoviño.
O Porto de Arriba (Valdoviño), lugar de la parroquia de Vilarrube, concello de Valdoviño.
O Porto de Barbeito, lugar de la parroquia de Barbeito, concello de Vilasantar.
O Porto de Bares, lugar de la parroquia de Bares, concello de Mañón.
O Porto de Barizo, lugar de la parroquia de Barizo, concello de Malpica de Bergantiños.
O Porto de Bois, lugar de la parroquia de Vilapedre, concello de Villalba.
O Porto de Bouzas, lugar de la parroquia de Ribadelouro, concello de Tuy.
O Porto de Cas, lugar de la parroquia de Carballo, concello de Friol.
O Porto de Corme, lugar de la parroquia de Corme Porto, concello de Puenteceso.
O Porto de Dexo, lugar de la parroquia de Dexo, concello de Oleiros.
O Porto de Espasante, lugar de la parroquia de Espasante, concello de Ortigueira.
O Porto de Lugo, lugar de la parroquia de Pías, concello de Lugo.
O Porto de Meloxo, lugar de la parroquia de O Grove, concello de El Grove.
O Porto de Quilmas, lugar de la parroquia de O Pindo, concello de Carnota.
O Porto de Santa Cruz, lugar de la parroquia de Liáns, concello de Oleiros.
O Porto do Alle, lugar de la parroquia de Filgueira, concello de Lalín.
O Porto do Asno, lugar de la parroquia de Codesoso, concello de Sobrado.
O Porto do Barqueiro, lugar de la parroquia de Mogor, concello de Mañón.
O Porto do Cabo, lugar de la parroquia de Esteiro, concello de Cedeira.
O Porto do Carro (Boborás), lugar de la parroquia de Moldes, concello de Boborás.
O Porto do Carro (Palas de Rey), lugar de la parroquia de Merlán, concello de Palas de Rey.
O Porto do Corgo, lugar de la parroquia de Caaveiro, concello de La Capela.
O Porto do Lombo, lugar de la parroquia de As Achas, concello de La Cañiza.
O Porto do Malle, lugar de la parroquia de Trabada, concello de Trabada.
O Porto do Medio (Incio), lugar de la parroquia de Santalla de Bardaos, concello de Incio.
O Porto do Medio (Santiago de Compostela), lugar de la parroquia de San Lázaro, concello de Santiago de Compostela.
O Porto do Mendo, lugar de la parroquia de Xerdiz, concello de Orol.
O Porto do Río (Puenteceso), lugar de la parroquia de Anllóns, concello de Puenteceso.
O Porto do Río (Valle del Oro), lugar de la parroquia de O Cadramón, concello de Valle del Oro.
O Porto do Río (Villagarcía de Arosa), lugar de la parroquia de Fontecarmoa, concello de Villagarcía de Arosa.
O Porto do Sal, lugar de la parroquia de Muimenta, concello de Cospeito.
O Porto do Souto, lugar de la parroquia de Nemeño, concello de Puenteceso.
O Porto Bañal, lugar de la parroquia de Vilapedre, concello de Villalba.
O Porto Covo, lugar de la parroquia de Entrecruces, concello de Carballo.
O Porto Muíño, lugar de la parroquia de Roupar, concello de Germade.
O Porto Novo, lugar de la parroquia de Muras, concello de Muras.
O Porto Outeiro, lugar de la parroquia de Medín, concello de El Pino.
O Porto Pequeno, lugar de la parroquia de Cabaneiro, concello de Abadín.
O Porto Roibo, lugar de la parroquia de Vilavella, concello de Puentes de García Rodríguez.
O Porto Salgueiro, lugar de la parroquia de Santa Mariña de Brañas, concello de Toques.
O Porto Vello (Guitiriz), lugar de la parroquia de Santa Mariña de Lagostelle, concello de Guitiriz.
O Porto Vello (Mañón), lugar de la parroquia de As Grañas do Sor, concello de Mañón.
O Porto Vello (El Rosal), lugar de la parroquia de San Miguel de Tabagón, concello de El Rosal.
O Porto Vello (Germade), lugar de la parroquia de Burgás, concello de Germade.
O Portocego, lugar de la parroquia de Samarugo, concello de Villalba.
O Portodola, lugar de la parroquia de Roca, concello de Guitiriz.
O Portodoso (Laracha), lugar de la parroquia de Soandres, concello de Laracha.
O Portodoso (Valdoviño), lugar de la parroquia de Valdoviño, concello de Valdoviño.
O Portofranco, lugar de la parroquia de Queixas, concello de Cerceda.
O Portolago, lugar de la parroquia de O Alto de Xestoso, concello de Monfero.
O Portonaval, lugar de la parroquia de Petán, concello de La Cañiza.
O Portonovo (Friol), lugar de la parroquia de Ousá, concello de Friol.
O Portonovo (Germade), lugar de la parroquia de Roupar, concello de Germade.
O Portopaio, lugar de la parroquia de Rus, concello de Carballo.
O Portorregueiro de Fóra, lugar de la parroquia de Coristanco, concello de Coristanco.
O Portovilán, lugar de la parroquia de Fornelos de Montes, concello de Fornelos de Montes.
A Casa do Porto, lugar de la parroquia de Rois, concello de Rois.
O Castro do Porto, lugar de la parroquia de Montouto, concello de Santa Comba.
Penas do Porto, lugar de las parroquias de San Vicente de Fervenzas y de Vilarraso, concello de Aranga.
O Río do Porto, lugar de la parroquia de Barro, concello de Noya.
O Rueiro do Porto, lugar de la parroquia de Palmeira, concello de Ribeira.